Marlena – variante del nome proprio di persona femminile Marlene
Marlena – ring name della wrestler Terri Runnels